Vase kan syfta på: 

 Vase (heraldisk symbol) – en heraldisk symbol
 Vase (byggnadsteknisk term) – en grov trästock som används som bärande underlag
 Risvase – en ansamling av grenar och kvistar för fiskevård eller fiskelycka
 Stormvase – ett knippe med grenar eller kvistar som bundits samman som används inom militären

Se även 
 Vas
 Vasa
 Fasces